Warcisław II Świętoborzyc – (ur. przed 1135, zm. 1196) z rodu Świętoborzyców, kasztelan szczeciński.
 Warcisław II (gdański) – (ur. ok. 1237, zm. 9 maja 1271) z dynastii Sobiesławiców, książę gdański w latach 1266-1271.